L'édition 2015 du tournoi de tennis de Bâle se déroule du  au  novembre, sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Alexander Peya et Bruno Soares celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait du Canadien Milos Raonic, du Chypriote Márcos Baghdatís, des Français Julien Benneteau et Gilles Simon, et du Japonais Kei Nishikori, en raison d'une blessure à l'épaule.

Lauréats 
Roger Federer, déjà présent en finale lors des 9 éditions précédentes et tenant du titre, remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Rafael Nadal. Il s'agit de son  et de son  sur dur. Il remporte donc un  à Bâle et soulève ainsi son  de la saison.

C'est la première fois depuis Indian Wells 2012 que Nadal s'incline face à Federer, après une série de 5 victoires lors de leurs confrontations sur le circuit. Il faut remonter au Masters de 2010 pour voir une victoire de Federer sur Nadal lors d'une finale, après deux échecs du Suisse à ce stade face à l'Espagnol à Roland-Garros 2011 puis à Rome en 2013.

En double, Alexander Peya et Bruno Soares remportent leur  ensemble en battant en finale Jamie Murray et John Peers. Il s'agit respectivement de leur  et  titre.

Records 
Roger Federer améliore son propre record de titres sur dur : 60. Dans la catégorie ATP 500, il dépasse Rafael Nadal avec un  et devient le seul détenteur du record.

Le Suisse, remporte Bâle pour la , portant à 5 le nombre de tournois dans lequel il a remporté au moins 7 titres avec : Halle, Cincinnati, Wimbledon & Dubaï. Il est actuellement le seul joueur à avoir réussi cet exploit.

En atteignant la finale de l'édition 2015, il devient le seul joueur à atteindre  consécutivement la finale d'un tournoi. Il devance ainsi son meilleur ennemi et finaliste Rafael Nadal qui a atteint 9 fois consécutivement la finale de Monte-Carlo (entre 2005 et 2013). Ivan Lendl est le  à avoir aussi réussi à atteindre la finale d'un tournoi plus de 7 fois avec ces 8 finales consécutives aux ATP World Tour Finals (entre 1980 et 1988) .

De plus en 2000 & 2001, Roger Federer a échoué en finale, ce qui porte à 12 le nombre de finales à Bâle. Il améliore ainsi son propre record du nombre de finales dans un même événement. A noter qu'actuellement, en plus du suisse, seuls Rafael Nadal et Guillermo Vilas ont réussi à atteindre 10 fois la finale d'un même tournoi.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bâle
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bâle
ATP 2015
Sport en Suisse en 2015
Tennis en octobre 2015
Tennis en novembre 2015